Edmunda Maria Theresia von Dietrichstein-Nikolsburg (* 17. April 1652; † 15. März 1737) war Fürstin von Liechtenstein.

Sie wurde als Tochter von Fürst Ferdinand Josef von Dietrichstein-Nikolsburg und dessen Gemahlin Maria Elisabeth, Prinzessin von Eggenberg geboren.

Am 16. Februar 1681 heiratete sie in Wien Prinz Johann Adam Andreas von Liechtenstein, ab 1699 Fürst Hans Adam I.

Das Paar hatte sieben Kinder, jedoch keinen männlichen Nachfolger, der das Erwachsenenalter erreichte. Eine Tochter war mit einem späteren Fürsten von Liechtenstein verheiratet, starb jedoch, bevor ihr Gemahl Fürst wurde, und hatte keine Nachkommen.

 Prinzessin Elisabeth (1683–1744) ⚭ 1. Maximilian II. Jakob Moritz, Fürst von und zu Liechtenstein (1641–1709) aus der Gundakarischen Linie; ⚭ 2. Leopold, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (1674–1744)
 Prinz Karl Joseph (1684–1704)
 Prinzessin Maria Antonia (1687–1750) ⚭ 1. Márk Adam, Freiherr Czobor de Czoborszentmihály († 1728); ⚭ 2. Karl Hrzan, Graf von Harras
 Prinz Franz Dominic (1689–1711)
 Prinzessin Gabriele (1692–1713) ⚭ Fürst Josef Johann Adam (1690–1732)
 Prinzessin Maria Theresia Anna Felicitas (1694–1772) ⚭ Emanuel Thomas, Herzog von Savoyen-Carignan, Graf von Soissons (1687–1729)
 Prinzessin Maria Dominika Magdalena (1698–1724) ⚭ Heinrich Josef Fürst von Auersperg (1697–1783)

Fürstin Edmunda Maria Theresia verstarb 1737 und wurde in der Liechtensteinischen Familiengrablege in Vranov bestattet.

Literatur 
 Cercle d'Études des Dynasties Royales Européenes: La Principauté de Liechtenstein, Lamorlaye.

Einzelnachweise 

Fürstin (Liechtenstein)
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Dietrichstein
⚭Edmunda Maria #DietrichsteinNikolsburg
Geboren 1652
Gestorben 1737
Frau